Niemcy:
 Leiferde – dzielnica Brunszwiku
 Leiferde – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Gifhorn